Atlantska višedesetljetna oscilacija (AMO)
AMO (glazbeni sastav), slovački sastav